Karl Fredrik av Baden, född 22 november 1728, död 10 juni 1811; markgreve från 1738, kurfurste från 1803 och storhertig av Baden 1806-1811.Tillhörde det tyska furstehuset Zähringen. Son till Fredrik av Baden-Durlach och Amalia av Nassau-Dietz.

Han efterträdde sin farfar 1738 som markgreve av Baden-Durlach, stod till 1746 under förmynderskap och ärvde 1771 Baden-Baden, när den där regerande linjen utslocknade. Under Napoleonkrigen anslöt han sig till Napoleon I, blev 1803 kurfurste och vid sitt inträdde 1806 i Rhenförbundet storhertig av Baden och mångdubblade sina besittningar genom att införliva sekulariserade och mediatiserade furstendömen. Karl Fredrik var den som gjorde Baden till en territoriell enhet från att tidigare varit uppsplittrat på en rad småfurstendömen.

Karl Fredrik betraktas som grundaren av det moderna Baden. Han införde ett flertal reformer, bland annat upphävdes livegenskapen 1783.
Han efterträddes av sin sonson, Karl av Baden.

Familj

Gift med 1) (28 januari 1751) Luise Caroline av Hessen-Darmstadt (1723-1783), dotter till lantgreve Ludvig VIII av Hessen-Darmstadt.

Barn:
 Karl Ludvig av Baden (1755-1801; arvprins) (→ son Karl av Baden)
 Fredrik (1756-1817)
 Ludvig I av Baden (1763-1830)
 son (född o död 1764)
 Lovisa (född o död 1767)

Gift med 2) (24 november 1787) Luise von Geyersburg (1768-1820), dotter till friherre Ludvig Henrik Filip Geyer von Geyersberg. Hon upphöjdes 1796 av kejsaren till grevinna av Hochberg och 1817 förklarades hennes söner arvsberättigade till tronen.

Barn:
 Leopold av Baden (1790-1852) (→ Bl.a. Ätten Bernadotte av Sverige, via Victoria av Baden gift med Gustaf V)
 Wilhelm av Baden (1792-1859)
 Fredrik Alexander (född o död 1793)
 Amalia (1795-1869)
 Maximilian (1796-1882)

Noter 

Storhertigar av Baden
Zähringen
Födda 1728
Avlidna 1811
Män
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden
Markgrevar av Baden-Durlach
Markgrevar av Baden
Markgrevar av Baden-Baden
Kurfurstar av Baden